Parophonus  — род жужелиц из подсемейства Harpalinae.

Описание 
Надкрылья сплошь в густых точках и волосках.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Харпалины
Роды жесткокрылых